Högström ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Högström (* 1989), schwedische Badmintonspielerin
 Anders Högström (* 1975), ehemaliger schwedischer Rechtsradikaler und Führer der Nationalsocialistisk front
 Carl Johan Högström (1880–1956), schwedischer Reichstagsabgeordneter 
 Elisabeth Högström (* 1951), schwedische Curlerin
 Georg Högström (1895–1976), schwedischer Stabhochspringer und Hochspringer
 Ivar Högström (1913–2001), schwedischer Politiker und Reichstagsabgeordneter
 Jesper Högström (* 1965), schwedischer Journalist
 Jonas Högström (* 1956), schwedischer Bildhauer
 Kenth Högström (1952–2005), schwedischer Politiker
 Lag Högström, schwedischer Curler
 Leif Högström (* 1955), schwedischer Fechter
 Martin Högström (* 1969), schwedischer Lyriker
 Tomas Högström (* 1954), schwedischer Politiker und Reichstagsabgeordneter
Torvald Högström (1926–2010), finnischer Radrennfahrer